Fujimaru ist der Familienname folgender Personen:
 Michiyo Fujimaru (* 1979), japanische Synchronschwimmerin
 Satoshi Fujimaru, japanischer Politiker
 Fujimaru Shouzushima, japanischer Eiskunstläufer